LDL steht als Abkürzung für:

 LDL (Videoformat), analoges Videoformat für Videorekorder
 Leichte Drehleiter, ein früherer Feuerwehreinsatzfahrzeugtyp
 Lernen durch Lehren, Unterrichtsmethode 
 Logistikdienstleister, Unternehmen, das über das traditionelle Speditionsgeschäft hinaus Leistungen und Lösungen anbietet
 Low Density Lipoprotein (deutsch: Lipoprotein geringer Dichte), Protein zum Transport von Blutfetten, umgangssprachlich „schlechtes Cholesterin“
 Lower Destruct Limit, Untere Zerstörungsgrenze, siehe Highly Accelerated Life Test#Testergebnis und Ende

Siehe auch:

LDL